Vegalta Sendai (jap. , Begaruta Sendai) ist ein japanischer Fußballverein aus Sendai in der Präfektur Miyagi. Der Verein spielt aktuell in der zweiten japanischen Liga, der J2 League.

Name 
Vegalta bezieht sich auf die beiden Sterne Wega und Altair. Diese treffen sich jährlich am 7. Juli, was in Japan mit dem Tanabata-Fest gefeiert wird. Sendai ist dabei für ein besonders aufwendig gefeiertes Tanabata-Festival bekannt.

Geschichte 
Der Verein wurde 1988 als Werksmannschaft der Tōhoku Denryoku gegründet und 1994 in Brummell Sendai umbenannt. Von 1995 bis 1998 spielte der Verein in der Japan Football League, der zu dieser Zeit zweithöchsten Spielklasse Japans. 1998 wurde das Lebensmittelunternehmen Japan Health Summit neuer Hauptsponsor und 1999 erhielt der Verein den aktuellen Namen Vegalta. Zeitgleich kam es zu einer Neuorganisation des Ligensystems: Die J. League Division 2 wurde als neue zweithöchste Spielklasse eingeführt; Vegalta Sendai startete fortan in dieser Klasse.

In der Saison 2001 konnte der Verein den zweiten Platz erringen und damit in die Division 1 aufsteigen. Vegalta spielte zwei Jahre in der ersten Liga, bevor man in der Saison 2003 wieder in die Division 2 abstieg.

In den folgenden fünf Jahren konnte sich der Verein dann immer unter den besten sechs Mannschaften der Division 2 platzieren, verpasste dabei aber immer die Aufstiegsränge. In der Saison 2009 stieg man dann schließlich als Meister der Division 2 wieder in die Division 1 auf.  Mit einem 2. Platz 2012 erreichte man die Qualifikation zur AFC Champions League.

Vegalta Sendai ist bekannt für seine begeisterungsfähigen Fans; die Atmosphäre bei den Heimspielen wird unter japanischen Fußballfans als eine der besten des Landes angesehen.

Organisation 
Größte Aktionäre der 1994 gegründeten K.K. Vegalta Sendai (engl. Vegalta Sendai Co., Ltd.) sind die Präfektur Miyagi mit 24,9 % der Aktien, die Stadt Sendai mit 23,5 % und das Bauunternehmen Higashi-Nihon House mit 8,8 % der Anteile. Der Umsatz von Vegalta Sendai betrug im Geschäftsjahr 2008 rund 1,5 Mrd. Yen.

Erfolge 
als Brummell Sendai
 Tōhoku Soccer League
 Sieger: 1994
 Regional League Promotion Series
 Sieger: 1994
als Vegalta Sendai
 J1 League
 Vizemeister: 2012
 J. League Division 2
 Meister: 2009
 Vizemeister: 2001
 Kaiserpokal
 2. Platz: 2018

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Yurtec Stadium in Sendai in der Präfektur Miyagi aus. Das Stadion, dessen Eigentümer die Stadt Sendai ist, hat ein Fassungsvermögen von 19.694 Zuschauern. Betrieben wird die Sportstätte  von der Sendai City Park Association.

Koordinaten:

Aktueller Kader 
Stand: Februar 2022

Trainerchronik

Saisonplatzierung 

JFL = Japan Football League (4. Ligaebene)

TSL = Tōhoku Soccer League (5. Ligaebene)

Auszeichnungen

Elf des Jahres 
  Wilson (2012)

Ehemalige deutsche Spieler 
  Reinhard Stumpf (1996)
  Pierre Littbarski (1996–1997)
  Frank Ordenewitz (1996)

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1988
Organisation (Sendai)